Джу́лио Ка́мпи (; ,  — , ) — итальянский художник.

Жизнь и творчество 
Родился в Кремоне в 1502 году. Джулио Кампи был старшим сыном художника Галеаццо Кампи. Первые уроки получил от отца. В 1522 году он поступает в мастерскую Джулио Романо в Мантуе где, кроме живописи, изучает также скульптуру и архитектурное мастерство. Посетил Рим. В некоторых работах  он сотрудничал с Камилло Бокаччино, сыном Бокаччо Бокаччино, у которого Кампи, возможно, также обучался. Его братья Винченцо Кампи и Антонио Кампи также стали известными художниками.

Наиболее известной его работой является алтарное изображение собора Сан-Абондио в Кремоне (1527), где Кампи воссоздал образ девы Марии с двумя святыми рыцарями Цельсо и Назаро. Картина эта выполнена в стиле венецианской школы живописи. Известны также фрески кисти Джулио Кампи в кремонском соборе Санта-Маргарита.

Кроме религиозной, Джулио Кампи занимался также портретной живописью. Так, с большим талантом выполнены его «Мужской портрет» (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург) и «Портрет отца» (галерея Уффици, Флоренция). Художнику принадлежит известная картина «Игра в шахматы» (между 1530 и 1532), вызывающая споры искусствоведов. Некоторыми искусствоведами ему атрибутируется картина «Игроки в шахматы» 1590 года из собрания Берлинской картинной галереи.

Галерея

Примечания

Ссылки 

Художники Италии
Художники-портретисты Италии